Milost je naziv s više značenja:

 Božja milost - naklonost Boga čovječanstvu, posebno u pogledu spasenja.
 Milosrđe - dobrovoljna, svojevoljna pomoć nekoj osobi
 Milost (album) - glazbeni album Majki 
 Milost (TV serija) - turska dramska serija